Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jacobo Diaz-Ruiz che ha battuto in finale Guillermo Cañas 6-7, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Hernán Gumy (primo turno)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Oliver Gross (semifinali)
 Guillermo Cañas (finale)

 Dinu Pescariu (quarti di finale)
 Julián Alonso (primo turno)
 Eduardo Medica (semifinali)
 Gastón Gaudio (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 1999